Hahnenkamm steht für:
 Hahnenkamm, ein kammartig gezackter, fleischiger Auswuchs auf dem Kopf des Hahns, siehe Kamm (Huhn)
 Hahnenkamm, Crista galli, eine Knochenstruktur am Siebbein
 Hahnenkamm oder Silber-Brandschopf, eine zu den Fuchsschwanzgewächsen gehörende Pflanze
 Hahnenkamm (Gebäck), ein Feingebäck
 Hahnenkamm (Münze), von 1670 bis 1700 geprägte brandenburgische Zwei-Pfennig-Münze

 Hahnenkammbaum (Erythrina crista-galli), Art der Gattung Korallenbäume
 Hahnenkamm-Koralle, ein essbarer Pilz
 Burg Hahnenkamm (Bissingen an der Teck), Ruine im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Wildensteiner Burg Hahnenkamm, Ruine im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Verwaltungsgemeinschaft Hahnenkamm im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hahnenkamm-Kaserne, ehemaliger Bundeswehrstützpunkt im nördlichen Hahnenkamm (Altmühltal) bei Markt Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Hahnenkamm ist der Name folgender Berge und Bergzüge:
 Hahnenkamm (Zillertaler Alpen), 3209 m, Berggrat bzw. Nachbargipfel der Wildgerlosspitze
 Hahnenkamm (Ötztaler Alpen), 2427 m, Berg im Geigenkamm
 Hahnenkamm (Triebener Tauern), 2072 m, zwischen Hohentauern, Wald und Gaal 
 Hahnenkamm (Tannheimer Berge), 1938 m, Gemeinde Wängle, im Bezirk Reutte 
 Hahnenkamm (Kitzbühel), 1712 m, Schiberg bei Kitzbühel
 Hahnenkamm (Altmühltal), 656 m, Landschaft am Nordrand der Fränkischen Alb zwischen den Tälern von Wörnitz und Altmühl
 Hahnenkamm (Frankenwald), 684 m, im Frankenwald über Dürrenwaid, Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Hahnenkamm (Oberpfälzer Jura), 581 m, im Oberpfälzer Jura
 Hahnenkamm (Spessart), 437 m, im Vorderen Spessart

Siehe auch:
 Cockscomb
 Hahnenkammrennen
 Sender Hahnenkamm